est le sixième album studio du groupe de rock progressif allemand, Jane. Il est sorti en avril 1977 sur le label Brain et a été produit par le groupe.

Il est le premier album studio du groupe avec le claviériste Manfred Wieczorke, transfuge du groupe allemand Eloy.

Historique 
A peine de retour de la tournée à succès et de la publication du double album Live at Home, le label du groupe, Brain Metronome presse le groupe pour qu'il donne un successeur à Fire, Water, Earth & Air. Le groupe se laisse convaincre bien que le matériel pour enregistrer un nouvel album ne soit pas prêt. Brain choisira aussi le studio où l'album sera enregistré ce qui obligera le groupe a délaisser le Conny's Tonstudio où il avait ses habitudes et avait enregistré ses trois derniers albums.

Pour cet enregistré cet album, le groupe se rendra dans le nord de l'Allemagne à Wilster. Il occupera le studio Delta Acoustic tout le mois de février 1977, les premiers temps pour finir l'écriture des titres, puis pour les enregistrer et les mixer. Manfred Wieczorke enregistra aussi quelques passages avec les grandes orgues de l'église St.-Bartholomäus de Wilster, proche des studios. Si sur l'album précédent, Klaus Hess assura presque la totalité du chant, sur ce nouvel album c'est le bassiste Martin Hesse qui se charge de la plupart des vocalises. Il partage le chant avec Hess sur la pièce maitresse de la première face et laisse Peter Panka chanter Voice in the Wind.

Liste des titres 
Tous les titres sont signés par le groupe.
 Face 1
Between Heaven and Hell - 19:44
Face 2
Twilight - 8:13
Voice in the Wind - 5:12
Your Circle - 3:51

Musiciens 
Peter Panka: batterie, percussion, chant sur Voice in the Wind
Klaus Hess: guitares, Moog, chant sur Between Heaven and Hell et Twilight et Your Circle
Martin Hesse: basse, chant sur Between Heaven and Hell
Manfred Wieczorke: claviers, chœurs

Références 

Album de Jane
Album musical sorti en 1977
Album publié par Brain Records